Mitsch bezeichnet:

 Mitsch (Gemeinde Köflach), Ort bei Köflach, Steiermark

Mitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Mitsch (* 1967), deutscher Politiker (ehemaliger Vorsitzender der WerteUnion)
 Heinrich Mitsch (1826–1903), österreichischer Industrieller
 Melani Mitsch (* 1983), deutsch-italienische Handballspielerin
 Werner Mitsch (1936–2009), deutscher Aphoristiker
 Wolfgang Mitsch (* 1955), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Meech